Залив Королевы Шарлотты:

 Залив Королевы Шарлотты — залив в северо-восточной части Тихого океана у побережья Британской Колумбии (Канада)
 Залив Королевы Шарлотты — самый восточный из основных заливов Марлборо, находящийся на Южном острове в Новой Зеландии.